La prova de 3 metres trampolí masculí es va celebrar entre el 30 i el 31 de juliol de 2015 a Kazan, Rússia.

Resultats 
La preliminar es va celebrar el dia 30 a les 9:30 i la semifinal a les 15:00. La final es va celebrar el dia 31 a les 19:30.
 Semifinalistes
 Finalistes

Referències 

3 metres trampolí masculí